El término sinú puede referirse a:
 el río Sinú, en Colombia;
 el departamento de Sinú, antigua división territorial de Colombia;
 los Sinú, pueblo amerindio en este mismo país;
 el nombre común de la planta ''Linum bienne;
 Sinú, rio de pasiones''', novela colombiana.